Il singolare del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rainer Schüttler che ha battuto in finale Serhij Stachovs'kyj 7-62, 6-2.

Teste di serie 

 Florian Mayer (quarti di finale)
 Chris Guccione (semifinali)
 Ivo Minář (quarti di finale)
 Rik De Voest (quarti di finale)

 Kristian Pless (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (Campione)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
 Danai Udomchoke (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kuala Lumpur Challenger 2007